Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Oïlée, père d'Ajax et de Médon, un bâtard.
 Oïlée est un guerrier troyen, dit cocher de Biénor, que tue Agamemnon lors de son aristie, en le transperçant dans son élan d'un coup de javeline à travers le casque. Après les avoir tués, Agamemnon dépouille Oïlée et Biénor.

Références